В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва 7-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Відсутня
 Зіна Гаррісон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)

 Аманда Кетцер /  Магдалена Малеєва (1-ше коло)
 Деббі Грем /  Розалін Нідеффер (2-ге коло)
 Ліндсі Девенпорт /  Робін Вайт (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Клаудія Порвік (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships